Okręty US Navy o nazwie USS  „Venture”:
 Pierwszy Venture (SP-616) był jachtem parowym wypożyczonym przez Marynarkę w latach 1917 - 1919.
 Drugi Venture (PC-826) był także jachtem, zbudowanym w 1931, zakupionym pod koniec grudnia 1941, używanym do patrolowania i konwojowania w pobliżu wschodniego wybrzeża USA. Sprzedany w 1946.
 Trzeci Venture (MSO-496) był trałowcem będącym w służbie w latach 1956 - 1971.

Nazwa USS "Venture" jest także używana w fikcyjnym uniwersum Star Trek.

Venture